ER, Er ali er je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Eritrejo
 dvočrkovna kratica za urgenco (angl. Emergency Room)
 kratica za endoplazemski retikulum
 ER - TV-serija
 kemijski simbol za element erbij

Glej tudi 

Kratice